Улица Кутякова (Самара)
 Улица Кутякова (Саратов)